Division I i ishockey 1966-67 var den 46. sæson af den bedste svenske ishockeyliga. Det var samtidig turneringen om det 43. svenske mesterskab i ishockey for mandlige klubhold. De 16 deltagende klubber var opdelt i to regionale puljer med otte hold i hver, og i hver pulje spillede holdene en tredobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 21 grundspilskampe til hvert hold. De fire bedste hold fra hver pulje gik videre til slutspillet om mesterskabet, som blev afviklet som en cupturnering, hvor opgørene blev afgjort i bedst af tre kampe. De to lavest placerede hold i hver grundspilspulje rykkede direkte ned i Division II.

Mesterskabet blev vundet af Brynäs IF, som blev svenske mestre for anden sæson i træk og tredje gang i alt. Klubben endte grundspillet på andenpladsen i Division I Syd, men spillede sig derefter ubesejret igennem SM-slutspillet. I kvartfinalen besejredes nr. 3 fra Division I Nord, IFK Umeå, med to gange 4-2, og i semifinalen gik det ud over vinderen af Division I Nord, MoDo AIK, der tabte 4-6 på hjemmebane og 5-6 i Gävle. I finalen vandt Brynäs IF med 2-0 i kampe over Västra Frölunda IF, der var blevet nr. 3 i Division I Syd, og som dermed sluttede sæsonen med sølvmedaljerne for anden sæson i træk. Dermed vandt Västra Frölunda IF SM-medaljer for tredje sæson i træk og fjerde gang i alt. Brynäs IF vandt den første kamp i finaleserien med 8-4 på hjemmebane, hvorefter holdet to dage senere sikrede sig mesterskabet ved at vinde den anden finalekamp med 6-1 på udebane på Nya Ullevi i Göteborg.

Bronzemedaljerne blev vundet af Södertälje SK, der i opgøret mellem de to tabere af semifinalerne besejrede MoDo AIK med 2-0 i kampe.

Grundspil 

Division I var opdelt i to regionale puljer, Nord og Syd, med otte hold i hver. I hver pulje spillede holdene en tredobbeltturnering alle-mod-alle, hvorefter de fire bedste hold gik videre til mesterskabsslutspillet, mens de to lavest placerede hold i hver pulje rykkede ned i Division II.

Division I Nord

Division I Syd

SM-slutspil 

SM-slutspillet om mesterskabet havde deltagelse af de fire bedst placerede hold i hver af de to regionale Division I-kredse. De otte hold spillede en cupturnering, hvor hvert opgør blev afgjort i bedst af tre kampe. Bronzekampen mellem de to tabende semifinalister blev dog afviklet over to kampe.

Kvartfinaler

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Spillere 

Brynäs IF's mesterhold bestod af følgende spillere:
 Lars Bylund (3. SM-titel)
 Hans Dahllöf (3. SM-titel)
 Lennart Gustafsson (2. SM-titel)
 Lars Hedenström (3. SM-titel)
 Lennart Johansson (3. SM-titel)
 Kjell Johnsson (3. SM-titel)
 Stefan Karlsson (2. SM-titel)
 Lennart Lind (1. SM-titel)
 Hans Lindberg (3. SM-titel)
 Tord Lundström (3. SM-titel)
 Jan Erik Lyck (3. SM-titel)
 Lars-Göran Nilsson (2. SM-titel)
 Anders Sahlin (1. SM-titel)
 Lars-Åke Sivertsson (3. SM-titel)
 Hans Sjöberg (3. SM-titel)
 Håkan Wickberg (3. SM-titel)

Kilder 
 Hockeyarchives - Championnat de Suède 1966/67  
 Ishockeytabeller - 1966-67  
 Svenska Ishockeyförbundet - Historik - Nationellt  
 Djurgården Hockey - Historia - 1960-1969  
 Hammarby IF - Historia - 1966/67  
 Frölunda Indians - Vår historia - Alla säsonger  
 Svenskhockey.com - Allsvenskan 1966/67

Noter 

1966-67
1966-67
Ishockey i 1966
Ishockey i 1967